Вильявелайо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 89,07 км². Население — 65 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается ттп://ввв.лапаррокия.нет/сантаауреа/ Ста. Ауреа, 11 марсо.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Муниципалитеты Риохи